Бринский — фамилия:

 Бринский, Антон Петрович (1906—1981) — советский военный.
 Бринский, Михаил Фёдорович (1883—1957) — украинский скульптор.

См. также 
 Брискин